Twee stadjes ("dorpies"):
Middelburg (Oost-Kaap)
Middelburg (Mpumalanga)